Wielki głód w Europie (1315–1317)
 Wielki głód w Indiach (1344–1345)
 Wielki głód w Rosji (1600–1604)
 Wielki głód w Estonii (1695–1697)
 Klęska głodu w Irlandii (1740–1741)
 Wielki głód w Irlandii (1845–1849)
 Wielki głód w Indiach (1876–1878)
 Wielki głód w Etiopii (1888–1892)
 Wielki głód na Ukrainie, Hołodomor (1932–1933)
 Wielki głód w Chinach (1958–1961)

Zobacz też 
 Klęska głodu

Przypisy